

Саритобе — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Саритобе — село, Панфіловський район, Жетисуська область